Hollerich – dzielnica w mieście Luksemburg w Luksemburgu.

W grudniu 2019 roku dzielnica liczyła 7132 mieszkańców.

Przypisy 

Luksemburg (miasto)